Комсомо́льская улица — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь комсомольского движения.

Белоруссия 
 Комсомольская улица — улица в Бресте.
 Комсомольская улица — улица в Гомеле.
 Комсомольская улица — улица в Витебске.
 Комсомольская улица — улица в Минске.
 Комсомольская улица — улица в Могилёве.
 Комсомольская улица — улица в Речице.

Россия 
 Комсомольская улица — улица в Севастополе.
 Комсомольская улица — улица в Апатитах.
 Комсомольская улица — улица в Архангельске.
 Комсомольская улица — улица в Балашихе.
 Комсомольская улица — прежнее (в 1948—1991 гг.) название Новолучанской улицы в Великом Новгороде.
 Комсомольская улица — улица в Вельске.
 Комсомольская улица — улица во Владикавказе.
 В Екатеринбурге:
 Комсомольская улица;
 Комсомольская улица — прежнее название Кимовской улицы.
 Комсомольская улица — улица в Зеленогорске Красноярского края.
 В Йошкар-Оле:
 Комсомольская улица;
 Комсомольская улица — прежнее (до 1938 г.) название Первомайской улицы.
 Комсомольская улица — улица в Калининграде.
 Комсомольская улица — улица в Кирове.
 Комсомольская улица — улица в Кировске.
 Комсомольская улица — улица в Коломне.
 Комсомольская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Комсомольская улица — улица в Королёве.
 Комсомольская улица — улица в Костроме.
 Комсомольская улица — улица в Кургане.
 В Липецке:
 Комсомольская улица;
 Комсомольская улица — прежнее (до 1977 г.) название Уступной улицы.
 Комсомольская улица — улица в Люберцах.
 Комсомольская улица (затем проспект Ленина) — прежнее название проспекта Расула Гамзатова в Махачкале.
 Комсомольская улица — улица в Медвежьегорске.
 В Москве:
 Комсомольская улица — улица в Молжаниновском;
 Комсомольская улица — улица в Зеленограде.
 Комсомольская улица — улица в Нальчике.
 Комсомольская улица — улица в Наро-Фоминске.
 Комсомольская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Комсомольская улица — улица в Новомосковске.
 Комсомольская улица — улица в Новоульяновске.
 2-я Комсомольская улица — улица в Омске.
 Комсомольская улица — улица в Оренбурге.
 Комсомольская улица — улица в Орле.
 Комсомольская улица — улица в Первоуральске.
 Комсомольская улица — улица в Подольске.
 Комсомольская улица — улица в Реутове.
 Комсомольская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Комсомольская улица — улица в Салавате.
 Комсомольская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 2-я Комсомольская улица — улица в историческом районе Сосновая Поляна;
 Комсомольская улица — улица в Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга;
 Комсомольская улица — улица в Красном Селе;
 Комсомольская улица — улица в Пушкине;
 Комсомольская улица — прежнее (в 1923—1993 гг.) название Садовой улицы в Пушкине.
 1-я Комсомольская улица — прежнее название улицы Лётчика Пилютова;
 Комсомольская улица — упразднённая улица в историческом районе Рыбацкое.
 Комсомольская улица — улица в Саратове.
 Комсомольская улица — улица в Северодвинске.
 Комсомольская улица — улица в Сочи.
 Комсомольская улица — улица в Ставрополе.
 Комсомольская улица — улица в Стерлитамаке.
 Комсомольская улица — улица в Сыктывкаре.
 Комсомольская улица — улица в Тамбове.
 Комсомольская улица — улица в Тольятти.
 Комсомольская улица — улица в Томске (Тимирязевский).
 Комсомольская улица — улица в Тутаеве.
 Комсомольская улица — улица в Тюмени.
 Комсомольская улица — улица в Уфе.
 Комсомольская улица — улица в Хабаровске.
 Комсомольская улица — улица в Химках.
 Комсомольская улица — улица в Челябинске.
 Комсомольская улица — улица в Электростали.
 В Ярославле:
 Комсомольская улица;
 Комсомольская улица — прежнее (до 1957 г.) название 1-й Краснохолмской улицы.

Украина 
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Независимости в Доброполье.
 В Киеве:
  — ныне не существующая улица;
 Комсомольская улица — прежнее название Нектарной улицы;
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Павла Потоцкого.
 Комсомольская улица — прежнее название Гетманской улицы в Константиновке.
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Бродских в Новомиргороде.
 Комсомольская улица — прежнее название 6-й Слободской улицы в Николаеве.
 Комсомольская улица — прежнее название Стретенской улицы в Полтаве.
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Даниила Галицкого в Сумах.
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Редина в Харькове.
 Комсомольская улица — прежнее название Старообрядской улицы в Херсоне.
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Капитана Подолянчука в Черкассах.
 Комсомольская улица — прежнее название Ремесленной улицы в Чернигове.

Казахстан 
 Комсомольская улица — прежнее название улицы Толе би в Алма-Ате.
 Комсомольская улица — улица в Риддере.

См. также 

 Комсомольская площадь
 Комсомольский бульвар (Таганрог)
 Комсомольский переулок
 Комсомольский проезд (Липецк)
 Комсомольский проспект
 Комсомольское шоссе (Тольятти)
 Улица Комсомола
 Улица Ленинского Комсомола